Nibali ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Nibali (* 1992), italienischer Radrennfahrer
 Vincenzo Nibali (* 1984), italienischer Radrennfahrer